Ля́ски () — наименование населённых пунктов в Польше.

 Ляски — село в гмине Бабимост Зелёногурского повята Любушского воеводства;
 Ляски — село в Бытовском повяте Поморского воеводства;
 Ляски — село в Бялогардском повяте Западно-Поморского воеводства;
 Ляски — село в Венгрувском повяте Мазовецкого воеводства;
 Ляски — село в Груецком повяте Мазовецкого воеводства;
 Ляски — село в Белхатовском повяте Лодзинского воеводства;
 Ляски — село в Жарском повяте Любушского воеводства;
 Ляски — село в Западно-Варшавском повяте Мазовецкого воеводства;
 Ляски — село в Зомбковицком повяте Нижнесилезского воеводства;
 Ляски — село в Кемпненском повяте Великопольского воеводства;
 Ляски — село в Ломжинском повяте Подляского воеводства;
 Ляски — село в Луковском повяте Любушского воеводства;
 Ляски — село в Мальборском повяте Поморского воеводства;
 Ляски — село в Маковецком повяте Мазовецкого воеводства;
 Ляски — село в Олькушском повяте Малопольского воеводства;
 Ляски — село в Паенченском повяте Лодзинского воеводства;
 Ляски — село в Парчевском повяте Любушского воеводства;
 Ляски — село в Пётркувском повяте Лодзинского воеводства;
 Ляски — село в Славенском повяте Западно-Поморского воеводства;
 Ляски — село в Сталёвовольском повяте Подкарпатского воеводства;
 Ляски — село в Радомском повяте Мазовецкого воеводства;
 Ляски — село в Турецком повяте Великопольского воеводства;
 Ляски — село в Тухольском повяте Куявско-Поморского воеводства;
 Ляски — село в гмине Червеньск Зелёногурского повята Любушского воеводства;
 Ляски — село в Яроцинском повяте Великопольского воеводства;